Евгений Львович Магеровский (11 декабря 1934 — 18 января 2009) — американский русист, государственный, общественный и религиозный деятель русского происхождения. Доктор политических наук, профессор кафедры россиеведения Джорджтаунского университета в Вашингтоне, полковник генерального штаба армейской разведки США, заместитель председателя Русской академической группы в США.

Содержание 
Родился 11 декабря 1934 году в Праге. Его отец — Лев Флорианович Магеровский, создатели и хранитель знаменитого Бахметевского архива.

Учился в русской гимназии в Праге. После вступления советских войск в Чехословакию семья Магеровских переехала в американскую оккупационную зону Германии (1945 год). Продолжал образование в русской реальной гимназии в г. Регенсбург (Германия).

В 1948 году семья Магеровских переехала в США. Магеровский продолжил образование в Джордж Вашингтон Хай-Скул (Нью-Йорк), затем в Городском колледже Нью-Йорка получил диплом бакалавра искусств. Одновременно учился на офицерских курсах и в 1956 году получил чин младшего лейтенанта запаса. Преподавал в разных университетах, продолжая учебу в Русском институте Колумбийского университета на факультете политических наук. Подготовил и успешно защитил магистерскую, а потом и докторскую диссертацию и получил степень доктора исторических наук со специализацией по русской и восточно-европейской истории.

Магеровский Е. Л. продолжил дело своего отца по сбору, хранению и систематизации архивных материалов русской эмиграции, был попечителем архивов, переданных на хранение различными организациями Русского зарубежья и частными лицами в Колумбийский университет (Бахметевский архив).

Магеровский стал одним из основателей отделения славяноведения Нью-Йоркского университета (англ. New York University, NYU), частного исследовательского университета США, занимал должность заместителя начальника отделения славяноведения. Вёл преподавательскую работу в различных университетах США: читал курс по истории России и СССР в Институте советоведения при Миддлбери-Колледже, преподавал в Институте по изучению современной России Фордамского университета.

Одновременно с преподавательской и научно-исследовательской деятельностью Магеровский продолжал службу в стратегической разведке: консультировал Военное министерство США, служил оперативным офицером, командиром оперативного отделения стратегической разведки. В 1970-х гг. несколько лет служил академическим офицером в Институте Армии США по углубленному изучения России и стран Восточной Европы (впоследствии US Army Russian Institute — USARI) в г. Гармиш-Партенкирхен, Бавария, ФРГ , который занимался подготовкой специалистов по русскому языку, культуре, советской идеологии, экономики. Затем нёс службу в Военном министерстве США до выхода в отставку. Вышел в отставку после 35 лет службы в чине полковника.

После выхода в отставку продолжил преподавательскую работу в различных университетах США (Университете национальной обороны США, Джорджтаунском университете в Вашингтоне), а также работу в качестве консультанта и советника государственных и частных научно-исследовательских учреждений по вопросам международных отношений, государственной обороны и национальной безопасности.

Магеровский был Вице-председателем Русской академической группы в США. Редактор ежегодного альманаха «Записки Русской академической группы в США». В 1980—1986 годах Магеровский был также редактором «Нового журнала» — ежеквартального литературно-публицистического журнала Русского зарубежья.

Активно участвовал в жизни русских эмигрантов. В 2000-е годы встал в резкую оппозицию готовившемуся Акту о каноническом общении между РПЦЗ и Московским патриархатом, завёл блог в «Живом Журнале», в котором критически высказывался как в отношении Московского Патриархата, так и постсоветской России. В 2007 году покинул РПЦЗ и присоединился к неканоническому Временного высшего церковного управления (ВВЦУ РПЦЗ) при епископе Агафангеле (Пашковском) в состав Временного церковного совета Североамериканского округа РПЦЗ, принимал активное участие в его работе и в работе «V Всезарубежного Собора».

Жена — Екатерина Викторовна Магеровская (урождённая Брунст). Дочь Елизавета.

Скончался 18 января 2009 года в 7 часов утра в Нью-Йорке. Отпевание состоялось 20 января в храме Сергия Радонежского на Толстовской ферме под Нью-Йорком. В тот же день похоронен на кладбище ветеранов вооруженных сил США в Хэмпстеде.

Публикации 
Евгений Магеровский. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ, 1917—1984.
Русская академическая группа, Нью-Йорк, 2011. 600 с.
Тираж 500 экземпляров, посмертное издание.

Примечания

Источники 
 Некролог. 18 января на 75 году жизни в США скончался известный церковно-общественный деятель и ученый Евгений Львович Магеровский 

Учёные США
Учёные по алфавиту
Доктора политических наук
Преподаватели Джорджтаунского университета
Главные редакторы «Нового журнала»